Presley Hart (nascida em 1 de dezembro de 1988) é o nome artístico de uma atriz pornográfica norte-americana. Entrou para a indústria do cinema adulto em 2011, aos 25 anos de idade.

Prêmios e indicações

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência italiana
Naturais de Anaheim